Glavani est un toponyme qui peut désigner :
Glavani, une localité de Croatie située dans la municipalité de Barban, comitat d'Istrie ;
Glavani, une localité de Croatie située dans la municipalité de Kostrena, comitat de Primorje-Gorski Kotar.